

Architettura 
 Palazzo Morettini – palazzo storico di Locarno, sede della Biblioteca Cantonale

Famiglie 
 Morettini –  famiglia di organari perugini

Persone 
 Francesco Morettini – compositore e produttore discografico italiano
 Marino Morettini – pistard italiano
 Pietro Morettini – architetto e ingegnere militare svizzero-italiano